Orlovskij rajon  è un toponimo di vari rajon della Russia

 Orlovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Kirov
 Orlovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Rostov
 Orlovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Orël

Pagine correlate 

 Orlovskij